Oligoneuriidae är en familj av dagsländor. Oligoneuriidae ingår i överfamiljen Heptagenioidea, ordningen dagsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Oligoneuriidae 13 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dagsländor
Oligoneuriidae